Ива́н Алекса́ндрович Витвер (1891—1966) — экономико-географ, страновед, доктор географических наук (1938), профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (1935) и МГИМО. Заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1951).

Известен как основатель советской научной школы социально-экономического страноведения, автор серии учебников по социально-экономической географии зарубежных стран.

Биография 
Иван Александрович Витвер родился 25 февраля 1891 года в сельце Ильино Ильинской волости Корчевского уезда Тверской губернии в семье швейцарского сыродела и русской дворянки. Ныне это Маловасилёвское сельское поселение Кимрского района.

В 1910—1913 будущий учёный-страновед учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета, где слушал лекции по географии и антропологии проф. Дмитрия Анучина. В дальнейшем бросил учёбу и поступил в Московскую консерваторию. Вернулся в университет в 1916 году и в 1921 окончил историко-филологический факультет по специальности «история». В 1922—1926 годах учился в аспирантуре Московского университета, параллельно работая научным сотрудником в Институте истории. В свободное время преподавал историю и экономическую географию в школе. В 1925 году Иван Витвер защитил диссертацию и получил степень магистра истории. После этого он перешёл на работу в редакцию издательства «Большая Советская Энциклопедия», где трудился до 1933 года.

В 1929 году Н. Н. Баранский пригласил Витвера читать курсы по Латинской Америке на кафедре экономической географии СССР на географическом факультете МГУ. В 1933 году Витвер начинает работать на кафедре в должности доцента. Спустя год, в 1934 году, Витвер становится заведующим первой организованной в России кафедры экономической и политической географии капиталистических стран. Ещё через год — доктором географических наук и профессором без защиты диссертации (обычная практика того времени). Эту должность он занимал на протяжении 20 лет.

В 1941—1943 годах — в годы ВОВ, в эвакуации был деканом географического факультета в Ашхабаде и Свердловске. В 1944—1945 годах — преподавал на факультете международных отношений МГУ (МГИМО МИД). В дальнейшем сосредоточился на научной и административной работе, был вынужден покинуть пост заведующего кафедрой экономической географии капиталистических стран в 1954 году из-за проблем со здоровьем.

Вклад в науку 
И. А. Витвер — организатор науки, один из основателей советской научной школы социально-экономической географии зарубежного мира и страноведения. Специализировался на изучении стран Латинской Америки, Франции, Германии и др. стран Европы.
Автор известного учебника «Экономическая география зарубежных стран» (16 изданий в 1935—1955 гг.). Учебник был издан в Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китае, Японии, Великобритании, Франции.
В МГУ создал географические курсы по географии мирового хозяйства, истории экономической и политической географии зарубежных стран, спецкурсы по Германии, Франции и Великобритании.

Основные работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Исследование о «Французской школе географии человека». 1948.
 
 
 Экономическая география зарубежных стран. Учебник для 9 кл. средней школы. М., 1955.
 Франция: Экономическая география. М. Географгиз, 1958, 1964 г. 416с.
 Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира: Учебное пособие для университетов М Географгиз 1963. 368 с.

Интересные факты 
Иван Александрович Витвер, как и ряд других советских географов, ни разу не был за пределами СССР, что не мешало ему преподавать экономическую географию зарубежных стран и писать учебники по страноведению.

Примечания

Источники 
 Краткая географическая энциклопедия. — Т. V. — , 1966.
 Вольский В. В., Бонифатьева Л. И. Учёный. Учитель. Человек. — , 1991.
 Краснопольский А. В. Отечественные географы. — , 1993.
 Богучарсков В. Т. История географии: Учебное пособие для вузов. — Академический Проект, 2006
 Официальный сайт кафедры социально-экономической географии зарубежных стран Географического факультета МГУ
 Биография Витвера, написанная И. М. Кузиной
 Пивоваров Ю. Л. Один из основоположников советской экономической географии Иван Александрович Витвер. Ломоносов, № 1, 2005.

Географы СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Деканы географического факультета МГУ
Авторы учебников географии
Профессора МГИМО
Похороненные на Новодевичьем кладбище